Били́бинский райо́н () — административно-территориальное образование и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Чукотского автономного округа Российской Федерации.

В настоящее время район – второй по размеру район Чукотки, его площадь составляет 174 651,96 кв. км  или 23,7 %  от территории Чукотского автономного округа.

Административный центр — город Билибино.

Географическое положение 
Билибинский район находится в западной части Чукотского автономного округа в бассейне реки Колымы. В северной части район имеет выход к Восточно-Сибирскому морю, на западе граничит с Якутией, на юге — с Камчатским краем, на юго-западе — с Магаданской областью, на востоке — с Чаунским и Анадырским районами Чукотского АО.

Природно-климатические условия 
 Рельеф
Крупнейшим горным образованием района является Анюйское нагорье. Водораздельные пространства представлены высокогорными и слабовсхолмленными формами. Максимальные абсолютные высоты достигают 1600—1800 м, относительные превышения составляют 400—600 м.

 Гидрография
Речная и озёрная сеть района широко развита. Крупнейшие водные артерии — реки Омолон, Большой и Малый Анюй, в период половодья на которых возможно судоходство. В пределах аккумулятивных равнин расположены ледниковые озера: Илирнейские, Липчиквыгытгын, Тытыль, и более мелкие. Имеется большое количество термокарстовых озёр.

 Климат
Типичной для климата района является его муссонность, то есть сезонная смена влияния океана (летом) и материка (зимой). Среднегодовая температура воздуха повсеместно отрицательная и варьируется от (-4 −5)°С на побережье до (-12 −14)°С в континентальной части.

На территории района был зарегистрирован абсолютный температурный минимум на Чукотке −61°С.

 Полезные ископаемые
Имеются залежи рудного и россыпного золота и серебра (месторождения Купол, Каральвеемское, Кекура, Двойное, Клён), металлов платиновой группы. Производится оценка крупнейшего месторождения меди — Песчанка. Выявлен целый ряд перспективных рудопроявлений вольфрама, олова, цинка, сурьмы, свинца, ртути, угля. Отмечено более 30 рудных минералов, в том числе пирит, халькопирит, борнит, молибденит.

История 
Район образован 10 декабря 1930 года под названием Район Восточной Тундры (переименован в Билибинский район в 1961 году). Центр района первоначально размещался в селе Островное, затем был переведён в Анюйск, а в 1961 в Билибино. В 1970 году в Билибино была введена в строй приёмная станция системы спутниковой связи «Орбита», впервые обеспечившая приём на Чукотке передач Центрального телевидения из Москвы.

Население 

На территории района проживают малые народы Севера — чукчи, эвены, юкагиры.

Средний возраст населения составляет 33,3 года, в том числе мужчин — 32,8 года, женщин — 33,9 года.

 Урбанизация
Городское население (город Билибино) составляет  % от всего населения района.

Территориально-муниципальное устройство 
В рамках организации местного самоуправления Билибинский муниципальный район включает 5 муниципальных образований, в том числе одно городское поселение и 4 сельских поселения; помимо этого выделяются межселенные территории (земли вне границ поселений).

Законом Чукотского автономного округа от 20 октября 2010 года было упразднено сельское поселение Кепервеем, включённое в городское поселение Билибино.

Населённые пункты 
В Билибинском районе 6 населённых пунктов, в том числе один город и 5 сельских населённых пунктов. Помимо этого выделяются также 4 посёлка городского типа без постоянного населения как населённые пункты, находящиеся в стадии ликвидации.

Несколько заброшенных посёлков (без постоянного населения) — бывшие базы приисков Билибинского ГОКа (велась добыча золота из россыпей) — помимо пгт в стадии ликвидации, это также Мандриково; здесь находятся бывшие посёлки Погындено (бывшая база дорожников), Стадухино, Пятистенное, Ангарка, Крестовое, Каральваам, Старт.

Экономика 
Основные отрасли промышленности — горнодобывающая (добыча золота) и электроэнергетика (Билибинская АЭС), сельского хозяйства — оленеводство и рыболовство, тепличное растениеводство.

Транспорт 
Город Билибино связан зимниками с городом Певеком и п. Зелёный Мыс в Якутии. Рядом с Билибино, в 32 км, в селе Кепервеем, расположен одноимённый аэропорт. ВПП аэропорта грунтовая, однако позволяет принимать в любое время года как все ближнемагистральные грузовые и пассажирские самолеты, такие как Ан-24, Ан-26, Ан-12, Ан-72, Ан-74ТК-100, так и тяжелые транспортные самолеты Ил-76. Самолеты среднего класса могут приниматься также в аэропорту Омолон. Остальные населенные пункты связаны с Кепервеемом вертолетами и малыми самолетами. Аэропорт соединен с Билибино грунтовой дорогой, позволяющей регулярно осуществлять пригородное автобусное сообщение.

Культура 
 Краеведческий музей в Билибино,
 Кинотеатр «Искра» (не функционирует),
 Билибинская детская школа искусств.

СМИ 
Издаётся районная газета «Золотая Чукотка».

Природные памятники 
Геологический памятник природы — Анюйский вулкан. Находится в восточной части района в бассейне реки Б. Анюй, в долине реки Монни. Площадь составляет 12,5 тыс. га. Памятник является потухшим коническим трахибазальтовым стратовулканом голоценового возраста. С ним сопряжен лавовый трещинный поток длиной 56 км.

Археологические памятники 
 Поселение «Большой Баранов мыс» (1 тыс. до н. э. — 1 тыс. н. э.)
 Озеро Тытыль — группа стоянок каменного века от мезолита до неолита (9 тыс. до н. э. — пер. пол. 1 тыс. до н. э.).
 Комплекс памятников «Раучувагытгын» — группа древних стоянок (4 — 1 тыс. до н. э.)
 Группа неолитических стоянок — комплекс памятников «Озеро Среднее», «Озеро Липчиквыгытгын».
 Неолитические стоянки «Ягодная», «Мыс Синицына» (3 тыс. до н. э.)
 Комплекс памятников «Илирней» — группа из восьми неолитических стоянок.
 Комплекс памятников «Орловка».

Примечания

Ссылки 
 Билибинский район на официальном сайте Чукотского АО
 Сайт жителей Билибинского района